Locust Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Locust Township (Illinois)
 Locust Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Locust Grove Township